

Rosa

Risultati

Prva HNL

Coppa di Croazia

UEFA Champions League

Collegamenti esterni 
 
 
 

2016-2017